Гати — фамилия и название населённых пунктов.
 Гати, Кэтлин (род. 1957) — канадская актриса венгерского происхождения.

Белоруссия 
 Гати — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Гати — село в Венёвском районе Тульской области.

Украина 
 Гати — село в Семёновском районе Черниговской области.

См. также 
 Гать (значения)